Bayswater peut faire référence à :

En Australie
 Bayswater, une ville de la banlieue de Melbourne.
 La circonscription électorale de Bayswater.
 Gare de Bayswater.
 La centrale électrique de Bayswater, en Nouvelle-Galles du Sud.
 La Ville de Bayswater, une zone d'administration locale, près de Perth.
 Bayswater un quartier de Perth.
 La gare de Bayswater.

En Angleterre
 Bayswater, un quartier du centre de Londres. 
 Bayswater Road, une route à Londres.
 Bayswater, une station du métro londonien.

En Nouvelle-Zélande
 Bayswater, un quartier de North Shore City.

Aux États-Unis
 Bayswater, un quartier de New York.

Au Canada
 Bayswater, un village de la péninsule Aspotogan.
 Bayswater Beach Provincial Park.

Aux Émirats arabes unis
 Bayswater est une tour de Dubaï.